Warungkiara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Warungkiara, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Warungkiara, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar